|-
|  ||  || 6 februarie 1997 ||  || , , , 
|-
| 33002 - || 1997 DM || 17 februarie 1997 ||  || 
|-
| 33003 - || 1997 EJ || 1 martie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 33004 Dianesipiera || 1997 EP || 2 martie 1997 ||  || 
|-
| 33005 - ||  || 2 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33006 - ||  || 6 martie 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 33007 - ||  || 7 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33008 - ||  || 3 martie 1997 ||  || K. Endate, 
|-
| 33009 - ||  || 7 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33010 Enricoprosperi ||  || 11 martie 1997 ||  || , 
|-
| 33011 - ||  || 4 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 33012 - ||  || 9 martie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 33013 || 1997 FZ || 28 martie 1997 ||  || 
|-
| 33014 - ||  || 31 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 33015 - ||  || 2 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 33016 ||  || 13 aprilie 1997 ||  || 
|-
| 33017 Wronski ||  || 9 aprilie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 33018 - ||  || 28 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 33019 - ||  || 28 iunie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 33020 - ||  || 30 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33021 - ||  || 28 iunie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 33022 - || 1997 NN || 1 iulie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33023 ||  || 3 august 1997 ||  || 
|-
| 33024 ||  || 11 august 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 33025 ||  || 3 august 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 33026 - ||  || 5 august 1997 || Reedy Creek || 
|-
| 33027 Brouillac || 1997 QE || 23 august 1997 || Castres || 
|-
| 33028 || 1997 QN || 24 august 1997 ||  || 
|-
| 33029 - || 1997 QV || 25 august 1997 ||  || 
|-
| 33030 ||  || 27 august 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 33031 - || 1997 RX || 1 septembrie 1997 ||  || , 
|-
| 33032 ||  || 12 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 33033 ||  || 12 septembrie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 33034 - ||  || 3 septembrie 1997 || Caussols || 
|-
| 33035 Pareschi ||  || 27 septembrie 1997 ||  || , 
|-
| 33036 ||  || 26 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 33037 - ||  || 28 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33038 - ||  || 30 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33039 - ||  || 30 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33040 - ||  || 28 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 33041 ||  || 6 octombrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 33042 ||  || 6 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 33043 - ||  || 6 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33044 Erikdavy || 1997 UE || 20 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 33045 ||  || 21 octombrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 33046 ||  || 21 octombrie 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 33047 - ||  || 26 octombrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 33048 ||  || 20 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 33049 - ||  || 25 octombrie 1997 ||  || , 
|-
| 33050 - ||  || 23 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33051 - ||  || 27 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 33052 - ||  || 29 octombrie 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 33053 - ||  || 23 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33054 - ||  || 26 octombrie 1997 ||  || , 
|-
| 33055 ||  || 26 octombrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 33056 Ogunimachi ||  || 29 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 33057 - ||  || 25 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33058 Kovařík ||  || 22 octombrie 1997 ||  || , 
|-
| 33059 - || 1997 VS || 1 noiembrie 1997 ||  || K. Endate, 
|-
| 33060 - || 1997 VY || 1 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 33061 Václavmorava ||  || 2 noiembrie 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 33062 ||  || 1 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 33063 - ||  || 6 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 33064 - ||  || 6 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 33065 - ||  || 8 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 33066 - ||  || 3 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 33067 - || 1997 WJ || 18 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 33068 ||  || 21 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 33069 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 33070 - ||  || 23 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 33071 - ||  || 22 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33072 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33073 - ||  || 28 noiembrie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 33074 - ||  || 30 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 33075 - ||  || 22 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33076 - ||  || 28 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33077 - ||  || 28 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33078 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 33079 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 33080 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 33081 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 33082 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 33083 - ||  || 26 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 33084 - ||  || 26 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 33085 - ||  || 21 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33086 - || 1997 XS || 3 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 33087 - || 1997 XX || 3 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 33088 - ||  || 3 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 33089 ||  || 15 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 33090 ||  || 13 decembrie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 33091 - ||  || 4 decembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 33092 ||  || 20 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 33093 - ||  || 24 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 33094 - ||  || 23 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 33095 - ||  || 25 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 33096 - ||  || 25 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 33097 - ||  || 25 decembrie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 33098 - ||  || 25 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 33099 - ||  || 27 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 33100 Udine ||  || 28 decembrie 1997 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-